Anna Jasińska (1867–1957) – działaczka polonijna związana z Wrocławiem
 Anna Jasińska – polska genetyk, biolog i biochemik